«Русалочка» — сказка Ханса Кристиана Андерсена, опубликованная в 1837 году. Ею инспирированы произведения:

«Русалочка» также может означать:

В скульптуре 
 «Русалочка» — статуя скульптора Эдварда Эриксена, установленная в порту Копенгагена (1913).
 «Русалочка» — статуя на берегу Крымского полуострова.
 «Русалочка» — статуя в Перми, на улице Мира.
 «Русалочка» — статуя в Санкт-Петербурге в посёлке Репино на берегу Финского залива.

В театре 
 «Русалочка» — балет Фини Энрикеса в постановке Ханса Бека (Королевский балет Дании, 1909).
 «Русалочка» — опера Юлии Вейсберг (1923).
 «Русалочка» — балет Леры Авербах в постановке Джона Ноймайера (Королевский балет Дании, 2005).
 «Русалочка» — бродвейский мюзикл на основе мультфильма студии Уолта Диснея (2007).

В кинематографе 
 «Русалочка» — фильм-сказка режиссёра Владимира Бычкова (СССР—Болгария, 1976).
 «Русалочка» — фильм-сказка режиссёра Карел Кахиня (Чехословакия, 1976).
 «» — телевизионный фильм-драма Питера Мастерсона (США, 2000).
 «» — телевизионный фильм-сказка Ирины Попоу (Германия, 2013).
 «Рассказы Русалочки» — фильм-сказка режиссёров Криса Бушара и Блейка Дж. Харриса (США, 2018).
 «Русалочка» (сериал) / Ingyeogongju/ 잉여공주 (2014, Корея)

 В мультипликации
 «Русалочка» — рисованный мультфильм режиссёра Ивана Аксенчука (СССР, 1968).
 «Принцесса подводного царства» — полнометражный аниме-фильм студии Toei Animation (Япония, 1975).
 «Приключения русалочки» — телевизионный аниме-сериал (Япония, 1991).
 «» — полнометражный мультфильм (Япония—США, 1992).

Франшиза Disney 
 , состоящая из:
 «Русалочка» — рисованный полнометражный мультфильм студии Уолта Диснея (США, 1989).
 Русалочка Ариэль — главная героиня этого и последующих мультфильмов пр-ва студии Уолта Диснея.
 «Русалочка» — саундтрек одноимённого мультфильма 1989 года.
 «Русалочка 2: Возвращение в море» — полнометражный мультфильм студии Уолта Диснея (США, 2000).
 «Русалочка: Начало истории Ариэль» — полнометражный мультфильм студии Уолта Диснея (США, 2008).
 «Русалочка» — телевизионный мультсериал компании Уолта Диснея (США, 1992—1994).
 «Русалочка» — фильм-сказка режиссёра Роба Маршалла, ремейк диснеевского мультфильма 1989 года (США, 2023).

Другое 
 «Русалочка: Волшебное приключение» — компьютерная игра для детей, разработанная на Украине (2006).

См. также